Kontingenz (von  „berühren, erfassen, nahestehen“ sowie  „es ereignet sich, stößt zu“ und  „Möglichkeit, Zufall“) steht für:

 Kontingenz (Philosophie), die Nicht-Notwendigkeit alles Bestehenden
 Kontingenz (Logik), Aussagenform, die sowohl wahr als auch falsch sein kann, siehe Erfüllbarkeit
 Kontingenz (Soziologie), prinzipielle Offenheit menschlicher Lebenserfahrungen
 Kontingenz (Statistik), statistischer Zusammenhang nominalskalierter Merkmale
 Kontingenztheorie (Evolution), Abhängigkeit der langfristigen Entwicklung des Lebens auf der Erde von Zufallsereignissen
 Kontingenz (Psychologie), fein abgestimmte emotionale Kommunikation zwischen zwei Menschen, siehe Rapport (Psychologie)
 Kontingenz (Lerntheorie), unmittelbare und regelmäßige Konsequenz auf Verhalten, siehe Instrumentelle und operante Konditionierung
 Kontiguitätstheorie – Simultaneität von Bewegung und zufälligem Reiz als hinreichende und notwendige Bedingung des Lernens
 Kontingenz (Geschichtswissenschaft), die Vereinbarkeit von Kausalität und Offenheit der Geschichte

Siehe auch:
 Kontingenztheorie – weitere BKL
 Kontiguität – weitere BKL
 Kontingenzkoeffizient C (nach Karl Pearson), statistisches Zusammenhangsmaß
 Kontingenzmanagement, Form der operanten Konditionierung
 Kontingenztafel